Зепто (zepto; симбол z) је СИ префикс у СИ систему јединица који означава фактор од 10-21.

Усвојен 1991. године, долази из француског sept, што значи седам, јер је једнак са 1/10007.

Види још
 СИ префикс

Спољашње везе
 BIPM вебсајт

СИ префикси